Чемпионат СССР 1988 года во второй лиге проходил в девяти зонах. Лучший клуба каждой зоны попадал в финальный турнир, где по три клуба в трёх группах разыгрывали по одной путёвке в первую лигу.

Зональный турнир

1 зона

2 зона

3 зона

Матч за 1-е место

4 зона

5 зона

6 зона 

В рамках первенства зоны определялся чемпион Украинской ССР.

Лучшим бомбардиром стал форвард севастопольской «Чайки» Степан Павлов, забивший 36 мячей.

7 зона

8 зона

9 зона

Финальный турнир

Финал А

Матчи

Финал Б

Матчи

Финал В

Матчи

Чемпионат РСФСР

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Чемпионат СССР по футболу 1988
1988